Bible Back Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bible Back Mountain (Colorado)
 Bible Back Mountain (Idaho)